7 teams schreven zich in voor de kwalificatie van het wereldkampioenschap voetbal 1994, de OFC heeft geen vaste plaats op het WK maar moest nog een intercontinentale eindronde spelen met een team van de CONCACAF. West-Samoa trok zich terug.

Opzet
 Eerste ronde: De 6 teams werden in 2 groepen van 3 verdeeld. De groepswinnaars gaan naar de finale. 
 Finaleronde: De 2 teams spelen uit en thuis tegen elkaar, de winnaar gaat naar de intercontinentale eindronde met een team van de CONCACAF.

Eerste ronde
Legenda

Groep A

Groep B

Finale
</span>

Australië plaatst zich voor de intercontinentale play-offs.

Intercontinentale play-offs

OFC – CONCACAF

Australië plaatst zich voor de volgende ronde van de intercontinentale play-offs.

CONMEBOL – OFC

Externe links
Details op rsssf.com
Details op fifa.com

Wereldkampioenschap voetbal 1994 kwalificatie
Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie OFC
Voetbal in 1993
Voetbal in 1992